Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 3–6, 6–4, [10–5].

Сіяні пари

Сітка 

 А Парра Сантонха| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Д Сафіна А Савай
| RD3-score04-1=2r
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С Еррані Р Вінчі
| RD4-score01-1=6'''
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=[5]
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Посилання 
 Main Draw 

Парний розряд